Зубчук Роман Валентинович — учасник російсько-української війни 2014—2017, старший солдат резерву Батальйону імені Кульчицького.
 Хуан Карлос Зубчук — аргентинський, пізніше перуанський футболіст українського походження.